Cucuyagua kan syfta på:

Honduras 

 Cucuyagua (kommun), Departamento de Copán, 
 Cucuyagua (ort), Departamento de Copán,